Ђурђешти има више значења:

 Ђурђешти (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Ђурђешти (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Ђурђешти (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Ђурђешти (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији